Blackdown (Black Down) bezeichnet

Ortsname in England
 Blackdown (Dorset), 
 Black Down (Dorset), 
 Blackdown (Hampshire), 
 Blackdown (West Sussex), 
 Blackdown (Warwickshire), 
 Black Down (Somerset), 

Computer
 Blackdown Java, Projekt zur Portierung der Programmiersprache Java auf das Betriebssystem Linux

Siehe auch:
 Blackdown-Tableland-Nationalpark
 Blackdown Rings